Fågelbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fågelbergstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Fågelbergstjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Fågelbergstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn